Dilijan () é uma cidade com um verde exuberante localizado na província armênia de Tavush, é um dos mais importantes pontos turísticos da Armênia situada no Parque Nacional de Dilijan. Fora o número de Florestas na cidade, o que chama mais à atenção de inúmeras famosos armênios como, artistas, compositores e cineastas e apresenta a tradicional arquitetura armênia. A população da cidade está diminuindo constantemente, no censo de 1889 eram 23.700 pessoas na cidade, desceu para 14.846 no censo de 2001, para 13.752 no censo de 2008.

Informações Gerais 

Dilijan Fica às margens do Rio Aghstev que tem um comprimento de 20 km e altura 1500 metros acima do nível do mar. O vale é rodeado pelas montanhas do Cáucaso Menor do Norte. As montanhas são ocupadas por densas florestas que ocupam um território de mais de 34.000 hectares. As florestas atingem até os mais altos picos das montanhas, que são ocupadas pela Tundra Alpina.

A cidade possui um centro histórico restaurado com fileiras de casas com interiores típicos do início do Século XX, e outros exibindo artesanato e instrumentos musicais. Este popular destino de férias é como um pedaço da Suíça sequestrado no planalto armênio.

De acordo com algumas pesquisas arqueológicas realizadas na década de 70 no século XX, comprovaram que a espécie humana tem vivido na região desde a Idade do Ferro Inicial. Durante os tempos antigos, o território de Dilijan era conhecido como Hovk. Em 1666 o nome Dilijan foi mencionado a primeira vez nas notas do viajante francês Jean Chardin.

A partir de 1801 já sob o domínio russo a cidade presenciou um grande crescimento em sua população. A primeira escola em armênio de Dilijan foi inaugurada em 1868, enquanto a primeira escola russa foi inaugurada em 1894. A cidade inaugurou sua biblioteca pública em 1908.

Para o enriquecimento da vida natural de Dilijan, o estado de Reserva Florestal foi organizado em 1958 por decisão do governo armênio. Mais tarde em 2002 o Parque Nacional de Dilijan foi criado com base nela. A floresta cobre 94% do território do parque e tem mais de 40 tipos de árvores e 18 tipos de arbustos. Os principais tipos de árvore são o Carvalho, Faia, Choupo-Branco e muitos tipos de árvores de folhas grandes como Bordo, Salgueiro, Tília, Olmo e outros.

O parque nacional tem uma riquíssima Fauna. No parque podemos encontrar Mamíferos como Urso Pardo, Lobo, Marta, Lontra, Lince, Gato Silvestre, Esquilo Persa, Dormouse Silvestre, Ouriço, Camurça, Veado Europeu, Porco Selvagem e outros tipos. Os representantes da típicos da Avifauna como o Faisão, Codorna, Perdiz Comum, Peru Cáspio, Pombo-Bravo, Águia Calva, Urubu-Barbudo, Águia Pigmeu, Águia de Ouro, Falcão e outros.

Patrimônio Cultural 

Dilijan tem um rico patrimônio histórico e cultural. Durante escavações nos cemitérios pré-históricos perto de Dilijan, artigos de bronze de quase três mil anos, incluindo armaduras, punhais, jarros, brincos e outros objetos. Todos esses itens podem ser encontrados no Museu Dilijan ou no Museu Hermitage na Rússia.

Um dos Patrimônios Culturais religiosos da cidade é o Mosteiro Haghartsin, que fica 12 quilômetros a leste da cidade e consiste de três igrejas e um refeitório. O Mosteiro foi construído na Idade Média. A mais antigas das igrejas do mosteiro, São Gregório, foi construída no Século X. As outras igrejas, Santo Stepanous e São Astvatsatsin, datam do Século XIII.

O Mosteiro Goshavank do Século XII foi um dos destaques da Armênia em relação a Centros Teológicos da Idade Média, fica a 23 km do centro da cidade de Dilijan.

Turismo 

Dilijan está entre os destinos prefeidos dos turistas que visitam a Armênia. A cidade tem hotéis de luxo e numerosos sanatórios de alto nível, que criam a oportunidade de apreciar as belezas da natureza e dos sítios históricos. A cidade também é rica em fontes de água mineral.

Esporte 

Dilijan tem um estádio municipal com capacidade para 1.500 pessoas. (Dilijan City Stadium)

Dois Clubes de Futebol jogam em Dilijan:

 FC Impuls Dilijan
 SC Erebuni Dilijan

Galeria

Ligações externas

Armeniapedia.org

Hotéis de Dilijan

Cidades da Arménia